Basolo – lastra di roccia di origine vulcanica o calcarea
 Basolo – nome proprio di persona italiano
 Fred Basolo – chimico statunitense

Pagine correlate 
 Basoli